TV Guide peut faire référence à :
 TV Guide, un guide des programmes de télévision allemand,
 TV Guide et TV Guide, deux guides des programmes de télévision nord-américains, l'un édité aux États-Unis et l'autre au Canada. Bien que les magazines partagent le même nom et un logo similaire, ils appartiennent à deux sociétés différentes et ont chacun leur propre ligne éditoriale.

Presse consacrée à la télévision